Николай Чернецов:
 Чернецов, Николай Николаевич (1874—1944) — русский архитектор и преподаватель.
 Чернецов, Николай Яковлевич (1908—?) — физик, один из создателей первой советской РЛС.